Mario Velarde puede referirse a:

Personas 
 Mario Velarde Velázquez (1940 - 1997), futbolista y entrenador mexicano;
 Mario Velarde Pinto (n. 1990), futbolista peruano